Balduino de Ibelín ( 1133-1187), señor de Ramla
Balduino de Ibelín (fallecido en 1267), senescal del Reino de Chipre
Balduino de Ibelín (fallecido en 1313), noble chipriota
Balduino de Ibelín (1245-1286), bailío del Reino de Jerusalén